Karlitzek ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenz Karlitzek (* 1999), deutscher Volleyballspieler
 Moritz Karlitzek (* 1996), deutscher Volleyballspieler